Olaszország
Valverde, település Pavia megyében
Valverde, település Szicíliában, Cagliari megyében

 Spanyolország
Valverde, település Santa Cruz de Tenerife tartományban